Мо́кша:

 Мокша — философское понятие в индуизме и джайнизме.
 Мокша — река в европейской части России, приток Оки.
 Мокша (мокшане) — один из мордовских народов.
 Мокша (мокшанский язык) — один из мордовских языков.
 Мокша — посёлок в Торбеевском районе Мордовии.
 Мокша — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.
 Мокша — село в Большеглушицком районе Самарской области.
 Мокша — деревня в Атнинском районе Татарстана.
 «Мокша» — литературно-художественный и общественно-политический журнал на мокшанском языке.